Melvyn ist ein männlicher Vorname. Namensträger sind u. a.
 Melvyn Bragg, Baron Bragg (* 1939), britischer Autor
 Melvyn Douglas (1901–1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Melvyn Goldstein (* 1938), US-amerikanischer Anthropologe
 Melvyn Lorenzen (* 1994), deutsch-englischer Fußballspieler
 Melvyn Poore (* 1951), englischer Komponist und Tubist

Melvyn ist der Familienname von
 Glenn Melvyn (1918–1999), britischer Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 Melvin